— японская фамилия и топоним.

Топоним 
 Нагано — город в Японии, столица префектуры Нагано
 Нагано — префектура в Японии
 Нагано — железнодорожная станция в японском городе Нагано, префектура Нагано
 Нагано — впадина, в которой лежит город Нагано
 Нагано Хакуба — село в Японии

Фамилия 
Нагано — японская фамилия
 Кент Нагано (род. 1951) — американский дирижёр
 Осами Нагано (1880—1947) — японский адмирал
 Хиромити Нагано — японский мастер боевых искусств

См. также 
 Нагано-синкансэн
 Ноггано